Granite Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Granite Township (Kansas)
 Granite Township (Minnesota)
 Granite Township (Oklahoma)